Cuthbert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Cuthbert est un prénom masculin d'origine anglo-saxonne fêté le 20 mars.

Cuthbert peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Cuthbert de Lindisfarne (° vers 634 – ) fut un moine et un évêque anglo-saxon et est un des plus importants saints de l'Angleterre médiévale ; il est fêté localement le 20 mars.
 Cuthbert Tunstall, évêque de Londres

Personnalités portant ce patronyme 
Betty Cuthbert (Elizabeth Cuthbert de son vrai nom), (1938-2017), athlète australienne, quadruple championne olympique.
Edward Octavien Cuthbert (1826-1891), homme politique québécois député de Berthier 
Elisha Cuthbert est une actrice canadienne, née le  à Calgary en Alberta (Canada).
Erin Cuthbert, née le , est une footballeuse internationale écossaise.
Juliet Cuthbert, née le  en Jamaïque, est une athlète jamaïquaine qui courait sur 100 et 200 m.
Ross Cuthbert (1776-1861) est un écrivain, un avocat et un homme politique canadien.

Personnalités portant ce prénom 
 Cuthbert de Cantorbéry (mort le ) est le onzième archevêque de Cantorbéry.
Cuthbert Girdlestone ( - ) était un musicologue et un littéraire érudit. 
Cuthbert Sebastian, né le , gouverneur général de Saint-Christophe-et-Niévès, nommé le .

Personnages de fiction 
 Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, Saint Cuthbert du Gourdin est la divinité combattante de la Sagesse, du Dévouement et de la Ferveur.
 Dans le roman de l'écrivain américain Stephen King, La Tour sombre, Cuthbert Allgood est un ami d'enfance de Roland Deschain, le personnage principal.
 Cuthbert Calculus est le nom donné au professeur Tryphon Tournesol dans la version anglaise des Aventures de Tintin.

Localité 

 Cuthbert, municipalité du comté de Randolph, en Géorgie, aux États-Unis.
 Cuthbert, une ville fantôme située dans le Comté de Mitchell, au Texas, aux États-Unis.
 Voir Saint-Cuthbert

Références 

Homonymie de patronyme